Bupleurum mairei är en flockblommig växtart som beskrevs av J.Panelatti och Jacques Vindt. Bupleurum mairei ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
mairei